Altreuth ist der Name folgender Orte:
 Altreuth (Pretzfeld), Ortsteil von Pretzfeld, Landkreis Forchheim, Bayern
 Altreuth (Saldenburg), Ortsteil von Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Altenreuth